Camarilla puede referirse a:

 Camarilla, o Lobby, grupo de presión, grupo de interés, o grupo de influencia ante una autoridad.
 Camarilla (cortesanos), costumbre de los cortesanos más próximos al rey de reunirse en una pequeña cámara cercana a las habitaciones del monarca.
 Camarilla (conciliábulo), o cotería es una asociación entre individuos o grupos de individuos, unidos por un interés común, y que principalmente se orientan a favorecer los intereses de quienes forman parte del grupo, a la par de con frecuencia obstaculizar o dificultar los intereses relacionados de quienes no forman parte de ese grupo.

 Camarilla, una sociedad secreta de vampiros perteneciente al universo de ficción del juego de rol.
 Camarilla, un grupo de supervillanos, publicados en Marvel Comics.